Головинский (Головинская) — фамилия или топоним.

Фамилия 
 Головинский, Алексей Васильевич — Георгиевский кавалер; полковник; 6 декабря 1916.
 Головинский, Алексей Фёдорович (1810—1871) — российский купец, меценат, голова Твери (1863—1871).
 Головинский, Андрей Александрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8000; 26 ноября 1848.
 Головинский, Василий Андреевич — петрашевец, чиновник Сената.
 Головинский, Василий Васильевич (1809—1880) — русский актер и антрепренер. 
 Головинский, Венедикт Васильевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9552; 23 декабря 1854.
 Головинский, Гай Петрович (1926—1945) — Герой Советского Союза.
 Головинский, Григорий Львович (1923—2002) — известный российский музыковед, доктор искусствоведения.
 Головинский, Игнатий (1807—1855) — российский католический епископ, архиепископ могилёвский, педагог, профессор.
 Головинский, Матвей Васильевич (1865—1920) — предполагаемый автор Протоколов сионских мудрецов.
 Головинский, Павел Абрамович (род. 1955) — российский учёный-физик.
 Головинский, Роман (род. 1979) — американский математик.
 Головинский, Юлиан Николаевич (1894—1930) — украинский националист, один из руководителей ОУН.

 Женская форма фамилии
 Головинская, Елизавета Дмитриевна (1890—1958) — актриса.

Топоним 
 Головинский — район в северном административном округе города Москвы, столице Российской Федерации
 Головинский форт (1839—1854) — был в основе сочинского микрорайона Головинка.

Другое 
 Головинский вал — памятник инженерного искусства, земляная дамба, сооруженная в 1866 году.
 Головинский женский монастырь во имя Казанской иконы Божией Матери в Москве.
 Головинский канал — канал в Москве.
 Головинский мост — мост через Чёрную Речку, соединяет набережные Адмирала Ушакова и Выборгскую в Санкт-Петербурге.
 Головинский оперный дом — театральное здание в Москве при Головинском дворце на Яузе, существовавшее с 1742 по 1766 годы.
 Головинский сад — исторический сад в Москве.

См. также 
 Головин
 Головино
 Головинская
 Головинские 
 Головинское
 Головкинский